Fagundense – abitanti di Fagundes Varela, comune dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
Fagundense – abitanti di Fagundes, comune dello Stato del Paraíba, Brasile